„Turquoise” – nazwa noszona na przestrzeni dziejów przez kilka jednostek pływających Marine nationale:
 „Turquoise” – 6-działowy szkuner typu Iris z lat 20. XIX wieku
 „Turquoise” – 4-działowy szkuner typu Baucis z lat 40. XIX wieku
 „Turquoise” – kanonierka typu Mirmidon z lat 80. XIX wieku
 „Turquoise” (Q46) – okręt podwodny typu Émeraude z początku XX wieku
 „Turquoise” (Q146) – okręt podwodny typu Saphir z okresu międzywojennego i II wojny światowej
 „Turquoise” (S607) – niezbudowany okręt podwodny typu Améthyste z końca XX wieku

Przypisy

Bibliografia 
 
 
 
 
 
 

Nazwy francuskich okrętów